Остенде 1907 — 3-й международный шахматный конгресс, который состоял из «турнира чемпионов», проходившего с 16 мая по 13 июня, «турнира мастеров», проходившего с 16 мая по 25 июня, а также турнира шахматисток и трёх турниров любителей.

Уже год до этого соревнования ходили планы проведения турнира с участием мастеров, показавших отличные результаты в крупных международных турнирах. Вначале хотели провести подобный турнир во время конгресса в Остенде в 1906 году, потом во время конгресса Германского шахматного союза в Нюрнберге, проходившего вскоре после него, но каждый раз планы срывались из-за отказа нескольких мастеров.

Эмануил Ласкер и Геза Мароци отказались от участия в турнире чемпионов и были заменены Амосом Берном и Михаилом Чигориным.

Спонсорами конгресса был муниципалитет Остенде и князь Дадиан Мингрельский, внёсший 500 франков. Призовой фонд составлял 10 000 франков, которые после окончания турнира должны быть распределены по системе В. Тица. Играли пять раз в неделю с 10.30 до 2.30 и с 3.15 по 6.15 часов.

 Контроль времени: 2 часа на 30 и по часу на каждые последующие 15 ходов.
 Организатор конгресса: Марке.
 Руководители турнира: Л. Хоффер и Э. Деллануа.
 Место проведения: Курзал клуба «Circle Privee».

Турнир чемпионов 
В турнире приняло участие 6 шахматистов, которые играли 4 круга. Победа в этом турнире была последним крупным достижением З. Тарраша, провозгласивший себя после «турнирным чемпионом», но уступившим в следующем году в матче за звание чемпиона мира Эм. Ласкеру.

 1. З. Тарраш — 12½ очков; получил 2603 с половиной франков.
 2. К. Шлехтер — 12; 2277 с половиной франков.
 3-4. Ф. Маршалл, Д. Яновский — по 11½; по 1950 с половиной франков каждый.
 5. А. Берн — 8; 779 с половиной франков;
 6. М. Чигорин — 4½; 438 франков.

Движение по турам

Таблица

Турнир мастеров 
В турнире мастеров приняло участия 30 шахматистов, которые разыгрывали 15 призов. После 6 туров выбыл П. Ионер.

Примечания

Литература 
 
 
 Зигберт Тарраш, Турниры чемпионов, РИПОЛ Классик, Москва, 2003. С. 1—128 (Искусство шахмат). ISBN 5-7905-1853-2.

Май 1907 года
Июнь 1907 года
Остенде (шахматный турнир)
1907 год в шахматах